Arva se poate referi la:

 Arva, Prahova
 Arva, Vrancea